Tout recommencer peut désigner :
 Tout recommencer, le neuvième album studio de Renaud Hantson, sorti en 2013 ;
 Tout recommencer, le troisième album du chanteur David Carreira.